

Astronomia
 31910 Moustafa – asteroide della fascia principale

Onomastica
 Moustafa – variante del nome proprio di persona Mustafa

Persone
 Abdelrahman Moustafa – calciatore qatariota
 Hassan Moustafa – ex pallamanista e dirigente sportivo egiziano
 Hawbir Moustafa – calciatore iracheno
 Ibrahim Moustafa – lottatore egiziano